Ханкенди:
 Ханкенди или Степанакерт — город в Азербайджане / непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.
 Ханкенди — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.
 Ханкенди — село в Шемахинском районе Азербайджана.
 Ханкенди — закрытая железнодорожная станция Азербайджанской железной дороги, расположенная к северу от одноимённого города.